Perejil de burro puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Chaerophyllum hirsutum.
 Conium maculatum.